Dodington (Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Dodington (Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)